

Населені пункти та їхні частини
 Плачкі — село в гміні Нова Бжезниця Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Плачкі — село в гміні Попув Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Плачкі — село в гміні Занемишль Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Плачкі — частина міста Тшебіня в Хшановському повіті Малопольського воєводства

Примітки